Jōshū bezeichnet:
 Provinz Hitachi, eine historische Provinz Japans
 Provinz Kōzuke, eine historische Provinz Japans
 Provinz Yamashiro, eine historische Provinz Japans
 Jōshū Jūshin, japanischer Name des chinesischen Mönches und Chan-Meisters Zhaozhou Congshen